Андрей Викторович Почепцов (1 июня 1968, Ленинград, СССР) — советский футболист (защитник).

Воспитанник ленинградского футбола. До 1992 года играл за местные «Динамо» и «Зенит». В 1993—1994 годах провёл 50 матчей в высшей лиге в составе сочинской «Жемчужины», забил один гол. 1995 год отыграл за «Сатурн-1991» в первой лиге, оставшуюся карьеру играл в клубах второй лиги «Гатчина» (1996—1997), «Динамо» СПб (1997—1999) и «Северсталь» (2000—2003).

В 2003—2009 годах работал тренером в «Северстали»/«Шексне». В 2009—2022 годах — тренер в академии «Зенита». С командами ЮФЛ-1 занял 1-е место (в 2021 году, с командой игроков 2003 года рождения) и 3-е место (в 2022 году). Тренер в «Зените-2» с октября 2022 года.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Зенит»
 Профиль на сайте zenit-history.ru

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Динамо» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Жемчужина-Сочи»
Игроки ФК «Жемчужина-2»
Игроки ФК «Сатурн-1991»
Игроки ФК «Гатчина»
Игроки ФК «Шексна»